The Human Centipede (First Sequence), Nederlandse horrorfilm uit 2009.
 The Human Centipede II (Full Sequence), vervolg op deze film uit 2011.
 The Human Centipede III (Final Sequence), vervolg op deze film uit 2015.